Swift est un personnage imaginaire issu du monde de fiction des Royaumes oubliés, campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons. À l'origine, le personnage est née de la série de livres "dont vous êtes le héros" 1 contre 1, lancé dans les années 80 par Donjons et Dragons. Elle apparait ensuite dans la Trilogie des Ombres puis dans La Quête d'Arkane.

Présentation 

Swift apparait pour la première fois en tant qu'assistante de Beldramma. Voleuse très douée, d'une grande loyauté envers celui ou celle qu'elle décide de servir, ayant un don pour dénicher l'introuvable, connaissant l'alchimie : elle sait se rendre indispensable. D'ailleurs cette elfe ne semble pas disposée à la solitude, devenant tour-à-tour l'assistante et la compagne de la Reine Noire, d'Arkane et enfin d'Audric. Swift parle peu, exprimant ses émotions essentiellement par la musique, via sa flûte traversière, sa mandoline ou sa lyre. Elle semble habitée par une mélancolie quasi permanente et reste énigmatique.

Compétences 

Elle sait manier l'épée courte, la masse, la dague, le bâton, et l'arc court mais a une grande préférence pour la rapière et l'arbalète qui sont ses armes fétiches. Outre la musique, l'alchimie ou un don pour déchiffrer les parchemins, elle possède aussi de solides connaissances urbaines et en magie profane. Swift : Barde 8/Roublard 3/Mystificateur Profane 3/Maître Alchimiste 1.

Analyse 

Par certaines de ses attitudes Swift fait penser au personnage de Miimé de la série animée Albator, le corsaire de l'espace. Cet effet est contre-balancé par des aptitudes très physiques, une agilité et une fonction de sidekick qui la rapproche plus d'un Robin féminin.

Personnage des Royaumes oubliés
Musicienne de fiction
Voleur de fiction